|-
| 178901 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178902 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178903 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178904 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178905 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178906 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178907 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178908 - || || 5 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178909 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178910 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178911 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178912 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178913 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178914 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178915 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178916 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178917 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178918 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178919 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178920 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178921 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178922 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178923 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178924 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178925 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178926 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178927 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178928 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178929 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178930 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178931 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178932 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178933 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178934 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178935 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178936 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178937 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178938 - || || 22 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178939 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178940 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178941 - || || 19 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178942 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178943 - || || 25 d'agost de 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 178944 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178945 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178946 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178947 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178948 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178949 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178950 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178951 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178952 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178953 - || || 31 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178954 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178955 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178956 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178957 - || || 21 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178958 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 178959 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178960 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178961 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178962 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178963 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178964 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178965 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178966 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178967 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178968 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178969 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178970 - || || 24 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178971 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178972 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178973 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178974 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178975 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178976 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178977 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178978 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178979 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178980 - || || 25 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178981 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178982 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178983 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178984 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178985 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178986 - || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 178987 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 178988 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| 178989 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178990 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178991 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178992 - || || 9 de setembre de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 178993 - || || 9 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 178994 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 178995 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178996 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178997 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178998 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 178999 - || || 10 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 179000 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8